Леопольд Тирш (; , Нойштадтль, Австрийская империя, ныне Страж-у-Тахова, район Тахов, Чехия — , ) — австрийский учёный-гебраист и , работавший в Праге.

Окончив Пражский университет, в 1755 году вступил в орден иезуитов. Преподавал древнееврейский язык в университете, с 1764 года был королевским ревизором и цензором изданий на древнееврейском языке. Особой популярностью пользовался составленный им словарь «немецко-еврейского» () языка, то есть идиша. Йехезкель Ландау в сборнике респонсов «Нода бе-Йехуда» отвечает на запрос Тирша о том, должен ли иудей для того, чтобы свидетельствовать правдиво в суде, непременно поклясться на правильном списке Торы.

Учеником (на протяжении десяти лет) и преемником Тирша был Карл Фишер.

Избранные труды 
 Dissertatio de Characterum Antiquorum apud Hebræos ante Esdram Usu (Прага, 1759)
 Fundamenta Linguæ Sanctæ (Прага, 1766)
 Hand-Lexikon der jüdisch teutschen Sprache, etc. (Прага, 1773, переиздание 1782)
 Dissertatio de Tabernaculorum Feriis, prout olim a Judæis gestæ sunt, hodieque aguntur (Прага, 1773)
 Dissertatio an Lingua Hebraica Omnium Antiquissima Primaque Habenda, etc. (Прага, 1773)
 Grammatica Hebraica, accedit Syllabus Vocum irregularium Sacræ Scripturæ (Прага, 1784).

Примечания

Ссылки 
 
 Tirsch, Leopold

Гебраисты
Лингвисты Австрии
Иезуиты Австрии
Цензоры
Преподаватели Карлова университета
Идишисты
Авторы энциклопедий и словарей